Callilepis är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1874. Callilepis ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Callilepis